42-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 42-й армейский корпус (Германия)
 42-й армейский корпус (Российская империя)
 42-й стрелковый корпус (СССР)